Переулок Мичу́рина — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Мичурина — переулок в Курске.
 Переулок Мичурина — переулок в Павловске (Санкт-Петербург).
 Переулок Мичурина — переулок в Томске.

Украина 
 Переулок Мичурина — переулок в Николаеве.
 Переулок Мичурина — переулок в Харькове.

См. также 
 Улица Мичурина